A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női 100 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 23. és 24. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A győztes, a címvédő Shelly-Ann Fraser-Pryce lett.

Előfutamok

Elődöntők

Döntő

Jegyzetek

Források
 Előfutamok
 Elődöntők
 Döntő 

2015-ös atlétikai világbajnokság